«Мылодрама» — российский комедийный телевизионный сериал.

Первый 9-серийный сезон сериала транслировался на телеканале «Пятница!» с 25 по 28 февраля 2019 года. Второй сезон, состоящий из 8 эпизодов, шёл в эфире «Пятницы!» с 19 по 22 ноября 2019 года.

Слоган сериала — «Он тряхнёт этот шпиль»; «Злая комедия».

Сюжет 
Чтобы получить полный контроль над телеканалом «ТСВ», часть акционеров решает посадить в кресло генерального директора со всеми полномочиями случайно выбранного туповатого заправщика Владислава и поручить ему съёмки сериала. Их план таков: благодаря некомпетентному директору сериал получится «самым провальным за всю историю телевидения», акции телеканала рухнут, и заговорщики смогут выкупить их за бесценок.

Поначалу все идёт по плану акционеров: ничего не понимающий в производстве телепродукта новый босс нанял таких же бездарных режиссёра, оператора, сценариста и актёров, но сериал (названный Владиславом «Кровавые шлюхи в яме»), задумывавшийся как фантастическая мелодрама, воспринят зрителями как комедия и имеет невиданный успех.

Тем временем грядёт второй сезон сериала, и команда собирается вновь. Влад огорошивает всех новостью: им предстоит делать не только второй сезон, но и праймовое ток-шоу, стендап, программу про сверхъестественное, а также новости.

Список эпизодов

Актёры и персонажи

Рейтинги

Критика 
В 2019 году сериал вышел в финал национального телевизионного конкурса ТЭФИ в номинации «Телевизионная многосерийная комедия/Ситком», Илья Куликов — в номинации «Режиссёр телевизионного фильма/сериала». Лауреатом премии в номинации «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» стал Сергей Бурунов.

По данным поисковой системы Google, в 2019 году «Мылодрама» вошла в топ-5 отечественных сериалов по статистике запросов российских интернет-пользователей.

Рецензии в СМИ:
В «Мылодраме» много отсылов к нашей телереальности и завуалированные цитаты из классики комедийного жанра — одна завязка с созданием заведомо провального проекта, который неожиданно приносит успех, однозначно отсылает к «Продюсерам» Мела Брукса. Сравнения, конечно, слишком лестные, но, что Куликов «уделал самого Сарика», сомнений нет.

«Мылодрама» — это, можно сказать, сольник Сергея Бурунова, популярного российского комедийного актёра, который, как мы помним по интервью Дудя, бесконечно грустный и глубокий человек. Хватает ли его харизмы для того, чтобы сериал получился? Спойлер: да. Здесь много лёгкого качественного юмора, но и мата хватает, так что детей лучше убрать от экранов. Если верить «КиноПоиску», рейтинг сериала — почти ровно 7.

Наибольшее возмущение в среде тех, кому «Мылодрама» решительно не понравилась, вызывает обилие грязных шуток, нецензурных выражений и бесконечно тупых персонажей. В этой связи можно вспомнить, что многое из этого списка можно предъявить и роману «Гаргантюа и Пантагрюэль». И ведь далеко не все и не всегда считали это произведение чем-то выдающимся. К счастью, Бахтин сумел в лучшем виде показать, что это великолепнейшее и интереснейшее хулиганство в истории мировой литературы.

Примечания

Ссылки 
 Мылодрама. Официальный сайт

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2019 году
Телесериалы России, завершённые в 2019 году
Комедийные телесериалы России
Телесериалы телеканала Пятница